

Sources 
 .
 Données publiées par  concernant la ligne  , sur SNCF Open Data et la carte « LA MAINTENANCE SUR MA LIGNE » (sites consultés le ).
 
 Géoportail  et  (sites consultés le ), pour divers points de détails.

Douai - Blanc-Misseron